Chozo peut faire référence à :
 Chozo, peuple mentionnée à plusieurs reprises dans de nombreux jeux Metroid.
 , abri de pierre ou de bois utilisé en Espagne par les bergers en zones montagneuses.